Дже́ймс Ра́ймер (; 15 марта 1988, Морвина, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Игровая карьера

Клубная 
Джеймс Раймер был выбран в 4 раунде драфта 2006 года «Торонто Мейпл Лифс» под общим 99 номером.
20 марта 2008 года Джеймс Раймер подписал трехлетний контракт с «Торонто». До этого он три года выступал в Западной хоккейной лиге за «Ред-Дир Ребелз».
В ноябре 2010 года был впервые вызван в основную команду в связи с травмой Жана-Себастьяна Жигера. Впервые вышел на лед в матче НХЛ 20 декабря в матче против «Аланты Трэшерз», заменив в третьем периоде пропустившего 5 шайб Юнаса Густавссона.

Раймер был признан лучшим новичком марта 2011 в НХЛ.

9 июня 2011 года подписал новый трехлетний контракт с клубом.

Перед сезоном 2011/12, после ухода из команды Жигера (а через год и Густавссона), Раймер стал основным вратарем команды.

23 октября 2011 получил сотрясение мозга в столкновении нападающим «Монреаль Канадиенс» Брайаном Джионтой, из-за чего пропустил более месяца.

В сборной 
Принимал участие в составе сборной Канады в чемпионате мира 2011 года в Словакии и в чемпионате мира 2014 года в Белоруссии.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Ред-Дир Ребелз»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Саут Каролина Стингрейс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой